Ferhi est un patronyme porté notamment par :

 Eddy Ferhi (1979-), gardien de but de hockey sur glace international français ;
 Hamid Ferhi (1958-2019), militant algérien ;
 Younes Ferhi, acteur et scénariste tunisien.